A temporada de 2016 da Copa Petrobras de Marcas foi a sexta temporada do Brasileiro de Marcas. Começará no Velopark, em Nova Santa Rita (Rio Grande do Sul), no mês de abril, e terminará em Interlagos, em dezembro. Em 2016, o Brasileiro de Marcas será integrado ao calendário de eventos da Stock Car Brasil, com apenas a última rodada, em Interlagos, a ser realizada como um evento autônomo da corrida principal.

Equipes e pilotos 
Todos os pilotos foram registrados com licença brasileira, exceto Odair dos Santos, que corre pelo Paraguai, e Ayman Darwich, que compete com licença egípcia.

Calendário de corridas e resultados 
Todas as corridas foram realizadas no Brasil.

Referências

Ligações externas 
  (em português)

Brasileiro de Marcas